
Termin -{C4}- ima više značenja.

 Komponenta komplementa 4, protein sistema komplementa 
 -{C}--4 (eksploziv), tip plastičnog eksploziva